Damernas 3 000 meter vid inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2022 hölls den 18 mars 2022 på Štark arena i Belgrad i Serbien. 20 tävlande från 14 nationer deltog.

Lemlem Hailu från Etiopien vann guldet efter ett säsongsbästa på 8.41,82. Silvermedaljen togs av amerikanska Elle Purrier St. Pierre på tiden 8.42,04 och bronset gick till Hailus landsmaninna Ejgayehu Taye som sprang i mål på tiden 8.42,23.

Resultat
Finalen startade klockan 20:25.

Referenser

Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2022